Desnoyers ist der Familienname folgender Personen:

 Anselme Desnoyers (1751–1803), französischer General der Kavallerie
 Auguste Gaspard Louis Desnoyers (1779–1857), französischer Kupferstecher
 Daniel Desnoyers (* 1957), kanadischer Bogenschütze
 François Desnoyers (1894–1972), französischer Maler
 Jean-Baptiste Desnoyers (1768–1849), französischer römisch-katholischer Geistlicher
 Jules Desnoyers (1800–1887), französischer Geschichtsschreiber, Archäologe und Geologe
 Louis Desnoyers (1805–1868), französischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 De Nooyer
 Dunoyer
 Noyers
 Les Noyers